1-Propanol ou n-propanol
 Álcool isopropílico ou 2-propanol

Desambiguação